Gloria může být :

 Gloria 
 součást eucharistické bohoslužby
 list papeže Hadriána II. o povolení slovanské bohoslužby
 ACF Gloria Bistrița – rumunský fotbalový klub
 Gloria (jméno) – ženské křestní jméno
 Gloria Estefan – kubánsko-americká zpěvačka
 Gloria Estela La Riva – americká politička
 Gloria (film) – film Johna Cassavetese z roku 1980 s Genou Rowlandsovou v hlavní roli
 Gloria (zpěvník) – křesťanský samizdatový zpěvník z roku 1983
 Gloria (píseň, Them) – píseň skupiny Them z roku 1964, kterou později nahrála například Patti Smith
 Gloria (píseň, U2) – píseň skupiny U2 z roku 1981
 GLORIA (zkratka astronomického projektu zahájeného v roce 2011) - GLObal Robotic telescope Intelligent Array